Makro, macro, MAKRO eller MACRO har flere betydninger, der typisk relaterer til det græske ord makros, der betyder "stor":
 Macro (samling af instruktioner) - eller makro som forkortelse for makroinstruktion (engelsk: "macro instruction") - indenfor IT en enkelt instruktion, der automatisk udløser en serie af kommandoer til en computer 
 Makro som forkortelse for makroobjektiv eller makrolinse – optisk linse eller funktion, hvormed man kan fotografere objekter på meget kort afstand
 Makro som forkortelse for makroøkonomi – studiet af de overordnede linjer i samfundsøkonomien
 MAKRO (økonomisk model) - makroøkonomisk model for Danmark, der siden 2017 har været under udvikling på bestilling fra Finansministeriet 
 Naevius Sutorius Macro (21 fvt. – 38 evt.), romersk prætorianerpræfekt under kejserne Tiberius og Caligula